Fargångstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fargångstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 719560-165241), sjö i Lycksele kommun, 
Fargångstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 719565-165217), sjö i Lycksele kommun, 
Fargångstjärnen, sjö i Vilhelmina kommun,  (3,93 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn